Marcus Vinicius – console nel 19 a.C. e nonno dell'omonimo qui di seguito
 Marcus Vinicius – console nel 30 e 45 ai tempi di Tiberio e Claudio
 Marcus Vinicius da Silva de Oliveira – calciatore brasiliano